Николай Иванович Стрекозов (р. 1939) — российский учёный в области животноводства, академик РАСХН (1997), академик Российской академии наук (2013).

Биография 
Родился 26 апреля 1939 г. в д. Новоуколово Уколовского района Белгородской области. Окончил Московскую ветеринарную академию (1962).

Послужной список:
 1962—1963 главный зоотехник совхоза «Горковский» Смоленской области.
 1963—1980 во ВНИИ животноводства (ВИЖ): аспирант (1963—1966), старший экономист, начальник планово-производственного отдела (1966—1967), младший, старший научный сотрудник отдела разведения молочного скота (1967—1979), заведующий лабораторией селекции молочного скота черно-пестрой породы (1979—1980).
 1980—1984 секретарь Подольского ГК КПСС, председатель Подольского райисполкома.
 1984—1988 директор ВИЖ.
 1988—1992 первый заместитель директора ВИЖ, одновременно заместитель Генерального директора отраслевого научного комплекса ВАСХНИЛ.
 1992—2002 директор ВИЖ.
 с 2002 первый заместитель директора ВИЖ.

Сфера научных интересов — повышение эффектности селекционной работы в условиях интенсивного ведения молочного скотоводства. Соавтор четырех селекционных достижений, технологии получения и внедрения в производство комплексных ферментных препаратов (МЭК) для комбикормов с повышенным содержанием ржи.

Доктор сельскохозяйственных наук (1990), профессор (1992), академик РАСХН (1997), академик РАН (2013). Академик Украинской академии аграрных наук (1995). Почётный профессор Джансийского агроуниверситета, Китай (1994).

Награды, премии, почётные звания 

Награжден орденом «Знак Почёта» (1986).

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). 

Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2002; 2008).

Труды 
Автор и соавтор более 200 научных трудов, в том числе 47 книг и брошюр. Получил 9 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Книги:
 Основы интенсификации производства продуктов животноводства: учеб. пособие для зоотехников и инженеров колхозов и совхозов / соавт.: В. Л. Владимиров и др. — М.: Агропромиздат, 1987. — 255 с.
 Рекомендации по методам получения коров с высоким продуктивным долголетием / соавт.: Г. Н. Левина и др.; ВИЖ. — Дубровицы, 1991. — 27 с.
 Интенсификация молочного скотоводства России / соавт.: В. К. Чернушенко, В. И. Цысь. — Смоленск, 1997. — 240 с.
 Сертификация и требования к качеству продукции АПК России / соавт.: Ю. П. Фомичев и др.; ВИЖ. — Дубровицы, 1998. — 357 с.
 Программа сохранения и рационального использования генофонда красной горбатовской породы крупного рогатого скота / соавт.: Л. А. Катков и др.; ВИЖ. — Дубровицы, 2001. — 50 с.

Примечания

Источники 
 
Председатели Подольского райисполкома
Доктора сельскохозяйственных наук